Наталья Бурова:
 Бурова, Наталья Анатольевна (род. 1983) — российская дзюдоистка.
 Бурова, Наталья Павловна (1918—1979) — советская поэтесса и переводчица.